Amerique – nave passeggeri francese
Amerique – transatlantico francese, già Impératrice Eugénie e poi Atlantique
Amerique – nave da carico francese